Симеон је мушко име и може се односити на:
 Сименона Мироточивог, српског светитеља  који је познат под својим световним именом Стефан Немања.
 Симеона Великог, бугарског цара из прве половине X века.
 Симеона Синишу, владара Тесалије и полубрата Душана Силног,
 Симеон, мушко име хебрејског порекла.